Вълчанов е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица.

Личности 
 Вълчанов
 Вълчан Вълчанов (род. 1940) – български режисьор и сценарист
 Вълчан Вълчанов (кмет на Бургас) (1863-?) – български политик, кмет на Бургас
 Рангел Вълчанов (1928-2013) – български режисьор
 Христо Вълчанов – няколко души с това име

 Вълчанова
 Ани Вълчанова (р. 1966) – българска актриса
 Ина Вълчанова – българска писателка и радиожурналист
 Магдалина Вълчанова (р. 1977) – българска манекенка и модел
 Надка Вълчанова (р. 1948) – българска народна певица

Вижте също 
 Вълчаново – село в Югоизточна България

Български фамилни имена